Bazancourt se poate referi la:
Bazancourt, localitate în departamentul Oise, Franța
Bazancourt, localitate în departamentul Marne, Franța